Gåsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåsträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (20,9 ha)
Gåsträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (4,4 ha)
Lill-Gåsträsket, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Gåsträsket, sjö i Luleå kommun,  (8,05 ha)
Gåsträsket (Lycksele socken, Lappland, 714700-161345), sjö i Lycksele kommun,  (10,1 ha)
Gåsträsket (Lycksele socken, Lappland, 717143-163316), sjö i Lycksele kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn